Мютреси́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бретвиль-сюр-Лез. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14461.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 347 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 217 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 168 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 168 активных жителей работали 156 человек (84 мужчины и 72 женщины), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 49 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мютреси 

Коммуны департамента Кальвадос